A Márti (eredeti cím: Martine) francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Magyarországon a Minimax adta.

Ismertető 
A főszereplő, Márti, akinek történetei ezúttal a tévéképernyőkön láthatóak, több sikeres könyv elkészítése után, amelyeket 30 országban, és 30 millió példányban sikerült eladni, a készítőknek. Márti a története során felfedezi az életet, és sok tanultságosat mutat be a nézőknek. Márti történetei több mint 50 éve varázsolják el az olvasókat, és ezennel kalandjait, most a Minimax adón követhetik.

Szereplők

Epizódok

Források 
 Márti  a tv.hir24.hu-n 
 Márti a minimax.hu-n 

Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
2012-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2013-ban befejezett francia televíziós sorozatok